Мяу может означать:
 Мяу — звук, издаваемый кошками.
 Мяу (ок. 2010—2012) — кот, страдавший сильным ожирением.
 Мяу, мяу-мяу — жаргонное название наркотического средства мефедрон.